Los tanques droides de la Alianza Corporativa o refuerzo droide clase-Persuasivo NR-N99 son vehículos ficticios pertenecientes al universo Star Wars.

La Confederación de Sistemas Independientes tuvo innumerables adquisiciones a lo largo de las Guerras Clónicas. A medida que obtenían más apoyo de organizaciones privadas, obtenían a su vez más armas de guerra. La Alianza Corporativa, representada por Passel Argente suplió a los separatistas con sus tanques caracol. 

Estos fueron construidos, al principio, por la Alianza Corporativa para silenciar a sus oponentes y luego para combatir al Gran Ejército de la República.

Características 

El tanque droide era una máquina de 6 metros de alto con un enorme motor controlador central para la locomoción, ayudada por pequeñas ruedas que sirven de soporte y dirección. El tanque droide estaba equipado con un par de largos brazos exteriores en los que se podía montar casi cualquier arma. En el frente del droide se resaltaban varios sensores sobre sus ojos fotorreceptores.

Historia 

Antes de las Guerra de los Clones, el tanque droide fue usado por la Alianza Corporativa contra mundos del Borde Exterior que se oponían a su desarrollo o protestaban en contra de sus negocios injustos. Este fue una contribución a los ejércitos droides de la CSI.

Durante las Guerras Clónicas, los NR-N99 eran equipados con cañones de iones convencionales y cañones láser pesados de ráida repetición. Para misiones especiales, estos podían ser reemplazados por lanzadores de misiles concusivos, misiles rastreadores y lanzadores de detonadores térmicos.

Los droides tanque eran usados para acompañar droides más grandes como el tanque clase-Hailfire o los OG-99 homing spider droid. En la mayoría de las batallas, un par de tanques droides trabajarían juntos para cubrir a un andador araña aunque 3 eran necesarios para defender adecuadamente a un droide Hailfire. El "tanque caracol" con su gran rueda central, podía aplastar hasta la muerte a cualquier soldado desafortunado soldado enemigo que pasara por su camino. La Alianza Corporativa instaló moduladores de voz en los tanques droides, tarde en las Guerras Clónicas.

Los tanques droides de la Alianza Corporativa participaron en batallas como la de Geonosis, así como también muchas otras batallas a lo largo de la Guerra de los Clones como la batalla de Thule. NR-N99s además participaron en la batalla de Kashyyyk, donde los mencionados tanques conformaron la multitud de fuerzas mecanizadas.Aparecieron incluso en el mundo selvático de Felucia.

Siguiendo a la ejecución del concejo separatista por el nuevo aprendiz de Darth Sidious, Lord Vader, estas unidades fueron desactivadas.

Droides de Star Wars
Vehículos de Star Wars
Vehículos de la Confederación